Филомафитский — фамилия; имеет женскую форму Филомафитская.

 Филомафитский, Алексей Матвеевич (1807—1849) — российский физиолог, доктор медицины, ординарный профессор Медицинского факультета Московского университета.
 Филомафитский, Евграф Матвеевич (1790—1831) — писатель, публицист, редактор журнала «Украинский вестник», ординарный профессор Харьковского университета.